

Див. також 
 Нестор Махно
 Махновський рух
 Вільна територія
 Анархізм
 Чорна Гвардія

Махновський рух
Анархо-комуністи
Українські анархісти
Учасники Громадянської війни в Росії
Вояки Революційної повстанської армії України